Celeirós ist der Name mehrerer Gemeinden in Portugal:

 Celeirós (Braga)
 Celeirós (Sabrosa)